Андраник Мелконович Петросьянц (8 мая 1906 года, Владикавказ, Российская империя — 2 октября 2005 года, Москва, Российская Федерация) — советский учёный и государственный деятель, председатель Государственного комитета Совета Министров СССР (1962—1965), Государственного комитета СССР по использованию атомной энергии (1978—1986). Герой Социалистического Труда (1962), генерал-майор инженерно-танковой службы (1945).

Биография 
Член ВКП(б) с 1932 года. В 1933 году окончил Уральский механико-машиностроительный институт (ныне — УГТУ). Доктор технических наук. Академик АН Армянской ССР.

В 1933—1939 гг. — на Уральском заводе тяжелого машиностроения имени М. В. Фрунзе в Свердловске: сменный мастер, старший мастер, начальник цеха, начальник технического отдела, начальник планово-производственного отдела, заместитель главного инженера завода.

В 1939—1940 гг. — начальник производственно-распорядительного отдела и член коллегии наркомата тяжелого машиностроения СССР.

В 1940—1941 гг. — заместитель наркома тяжелого машиностроения СССР.

В июне-ноябре 1941 г. — первый заместитель наркома станкостроения СССР.

В 1941—1943 гг. — заместитель наркома танковой промышленности СССР.

В 1943—1945 гг. — заместитель члена Государственного комитета обороны по вопросам танковой промышленности.

В 1945—1947 гг. — помощник заместителя Председателя СНК СССР, одновременно работает в Первом главном управлении при Совете Народных Комиссаров СССР.

В 1947—1953 гг. — заместитель начальника Первого главного управления при Совете Министров СССР по вопросам оборудования и снабжения.

В июне-ноябре 1953 г. — начальник Управления оборудования Министерства среднего машиностроения СССР.

В 1953—1955 гг. — директор комбината № 813 Министерства среднего машиностроения СССР.

В 1955—1962 гг. — заместитель Министра среднего машиностроения СССР.

В 1962—1963 гг. — председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по использованию атомной энергии.

В 1963—1965 гг. — председатель Государственного комитета по использованию атомной энергии Высшего Совета народного хозяйства СССР Совмина СССР.

В 1965—1978 гг. — первый заместитель министра среднего машиностроения СССР и начальник Главного управления по использованию атомной энергии.

В 1978—1986 гг. — председатель Государственного комитета СССР по использованию атомной энергии.

В 1962—1987 гг. — полномочный представитель СССР в Объединенном институте ядерных исследований в г. Дубне.

С 1986 г. — персональный пенсионер союзного значения.

Автор фразы «наука требует жертв» (сказанной им 6 мая 1986 года на пресс-конференции правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС).

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище (25 уч.).

Сочинения 

 Проблемы атомной науки и техники. 4-е изд., перераб. и доп М., 1979
 Ядерная энергетика. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1981
 Нейтрон и ядерная энергетика: Лекция на Междунар. школе по нейтрон. физике. Дубна. 1982
 Атомная энергия в науке и промышленности. М., 1984
 Атом не должен служить войне: Атомистика в древности и в наши дни. М., 1986
 Атомная энергетика — новые рубежи. М., 1986
 Ядерная энергетика до и после Чернобыля: Пробл. и перспективы развития: [Пер. с рус.]. М. Б. г.

Награды и звания 

Герой Социалистического Труда (1962).

Награждён шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Кутузова 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета».

Лауреат Сталинской премии (1949).

 доктор физико-математических наук (1955)
 профессор (1957)
 действительный член АН Армянской ССР (1982)
 действительный член НАН РА
 почетный доктор ОИЯИ
 генерал-майор инженерно-технической службы
 доктор наук университета в Гренобле (1974, Франция)
 член Академии инженерных наук (1977, Швеция, г. Стокгольм)

Память 

20 августа 2020 года в Москве открыли памятную доску на доме 31/29 по улице Поварская, где жил учёный (жилой дом Минсредмаша, объект культурного наследия), в честь отца-основателя атомной промышленности Андраника Петросьянца.

Примечания

Ссылки 
 
 

Персональные пенсионеры союзного значения
Доктора физико-математических наук
Члены ВКП(б)
Машиностроители СССР
Заместители министров СССР
Председатели Государственных комитетов СССР
Академики АН Армянской ССР
Академики НАН Армении
Делегаты XXIII съезда КПСС
Участники советско-японской войны (СССР)
Похороненные на Ваганьковском кладбище